Onderdistrict in Indonesië
 Karangpandan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangpandan (Karangpandan), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Karangpandan (Pakisaji), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java